Helmuts Balderis, latvijski hokejist, * 31. julij 1952, Riga, Latvija.

Balderis je bil dolgoletni član kluba Dinamo Riga, tri sezone je igral za CSKA Moskva, eno sezono pa je odigral tudi v ligi NHL za Minnesota North Stars. Za sovjetsko reprezentanco, v kateri je igral kot eden redkih neruskih hokejistov, je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska 3. liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska 3. liga
| 69/70
|
|
| 12
| 12
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska 2. liga
| 70/71
|
|
| 10
| 10
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 71
|
| 5
| 10
| 1
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska 2. liga
| 71/72
|
| 14
| 9
| 23
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska 2. liga
| 72/73
|
| 27
| 15
| 42
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 24
| 9
| 6
| 15
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 36
| 34
| 14
| 48
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 36
| 31
| 14
| 45
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 35
| 40
| 23
| 63
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 8
| 7
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 36
| 17
| 17
| 34
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 9
| 2
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 41
| 24
| 24
| 48
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 42
| 26
| 35
| 61
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 44
| 26
| 24
| 50
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 41
| 24
| 19
| 43
|
| 48
|
| 9
| 15
| 5
| 20
|
| 2
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 40
| 32
| 31
| 63
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 39
| 24
| 15
| 39
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 39
| 31
| 20
| 51
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
|
| 26
| 3
| 6
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RASMS Riga
| Ruska druga 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Vecmeistars Riga
| Latvijska liga
| 91/92
|
| 7
| 23
| 18
| 41
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvijas Zelts Riga
| Latvijska liga
| 92/93
|
| 22
| 76
| 66
| 142
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvijas Zelts Riga
| Latvijska liga
| 93/94
|
| 7
| 9
| 9
| 18
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Essamika Ogre
| Latvijska liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Essamika Ogre
| Latvijska liga
| 95/96
|
| 30
| 18
| 36
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 651
| bgcolor="#7FFF00" | 538
| bgcolor="#7FFF00" | 499
| bgcolor="#7FFF00" | 1037
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 540
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti RASMS Riga
Hokejisti HK Vecmeistars Riga
Hokejisti Latvijas Zelts Riga
Hokejisti HK Essamika Ogre